Лос Сеха има више значења:

 Лос Сеха (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Сеха (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику